O nome Chanchu foi utilizado para dois ciclones tropicais no oceano Pacífico noroeste. O nome foi submetido por Macau, significa pérola.
 Tempestade tropical Chanchu (2000), (T0007, 12W) – formou-se do remanescente da tempestade tropical Upana.
 Tufão Chanchu (T0601, 02W, Caloy)

O nome foi retirado pelo Comité de Tufões ESCAP/WMO em 2006; ele foi substituído por Sanba, que quer dizer as Ruínas de São Paulo em Macau.
 Tufão Sanba (2012) (T1216, 17W, Karen) – mais forte da temporada de 2012.
 Tempestade tropical Sanba (2018) (T1802, 02W, Basyang)

Desambiguação